

Sigle 
IVE peut désigner :
 Institutum Verbum Incarnatum (en français, Institut du Verbe incarné), une congrégation religieuse catholique de spiritualité ignatienne, fondée en 1984 en Argentine.

Patronyme 

 Jonathan Ive (1967-), un designer industriel britannique.

Musique 
 Ive, un groupe de K-pop.

Botanique 
Ive peut aussi désigner :
 ive, une plante herbacée de la famille des Lamiaceae.